

Кочкуровське сільське поселення — сільське поселення, Дубьонський район, Мордовія
 Кочкуровське сільське поселення — сільське поселення, Кочкуровський район, Мордовія